Schiller puede hacer referencia a:
 Schiller, cráter lunar.
 Schiller, proyecto musical del músico, compositor y productor alemán Christopher von Deylen.

Además, puede referirse a los siguientes hombres:
 Ferdinand Canning Scott Schiller (1864-1937), filósofo pragmatista germano-británico del .
 Johann Christoph Friedrich Schiller (1759-1805), poeta, dramaturgo, filósofo e historiador alemán.